Il doppio del torneo di tennis Mamaia Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Konstantinos Economidis e Jean-Julien Rojer che hanno battuto in finale Florin Mergea e Horia Tecău 7-61, 6-1.

Teste di serie 

 Jan Mertl /  Lars Übel (quarti di finale)
 Damián Patriarca /  Cristian Villagran (semifinali)

 Adrián García /  Édouard Roger-Vasselin (primo turno)
 Rainer Eitzinger /  Felipe Parada (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mamaia Challenger 2006